Rossinyol (eina), eina manual emprada per a obrir panys sense necessitat de disposar de la clau respectiva
 Rossinyol comú (Luscinia megarhynchos), ocell passeriforme dins els ocells cantaires
 Rossinyol (bolet) (Cantharellus cibarius), bolet comestible
 El rossinyol, cançó tradicional catalana
 El Rossinyol (Sant Quirze Safaja), riu del Moianès, afluent del Tenes
 Can Rossinyol, jaciment arqueològic interpretat com una estació a l'aire lliure, situada a Girona a la riba dreta del riu Ter
 Cançó del Rossinyol, poema de Mossèn Jacint Verdaguer
 Cal Rossinyol (Castellar de la Ribera), masia del segle xvii al poble de Castellar de la Ribera 
 Puig del Rossinyol (el Papiol), muntanya entre els municipis del Papiol, a la comarca del Baix Llobregat i de Sant Cugat del Vallès
 Rossinyol de terrissa, instrument de vent, de buf humà, dels anomenats d'imitació de sons, que la mainada emprava per imitar el cant del rossinyol
 El rossinyol (òpera), conte líric rus en tres actes amb música d'Ígor Stravinski
 Quintana del Rossinyol, quintana de la masia del Rossinyol, en el terme municipal de Monistrol de Calders, al Moianès
 El Rossinyol (revista), publicació reusenca que sortí el 1908 i el 1909. La Redacció del periòdic diu en l'article de presentació...
 El Rossinyol (Monistrol de Calders), masia al terme municipal de Monistrol de Calders i Mura, al Bages, a prop del límit amb Granera   
 Bosc del Rossinyol, bosc de la comarca del Moianès al terme municipal de Monistrol de Calders
 Serrat del Rossinyol, serrat a cavall dels termes municipals de Monistrol de Calders, del Moianès, i de Mura, del Bages. Està situat a ponent...
 Salt d'aigua del Rossinyol, salt d'aigua del terme municipal de Bigues i Riells, dins del territori del poble de Riells del Fai, al Vallès Oriental
 Són Rossinyol, possessió mallorquina del terme de Santanyí
 salt d'aigua del Rossinyol, salt d'aigua a Sant Miquel del Fai
 pont del Rossinyol, pont de Sant Quirze Safaja (Moianès)
 Puig del Rossinyol (Monistrol de Calders), muntanya al terme municipal de Monistrol de Calders, a la comarca del Moianès
 Font del Rossinyol (Monistrol de Calders), surgència del terme municipal de Monistrol de Calders, al Moianès
 Serra del Rossinyol, contrafort del Montcau que arrenca en direcció nord i a mesura que avança, i baixa, va prenent la direcció nord-oest...
 Torrent del Rossinyol (Castellcir), torrent del terme municipal de Castellcir, a la comarca del Moianès
 Carles Rossinyol i Vidal, polític sabadellenc
 Joan Rossinyol i Soler (Rubí, 1904 - 1983), periodista i polític català
 Xavi Rossinyol Martínez (Berga, 1981), periodista català, ser codirector del programa Planta baixa, de TV3, amb Ricard Ustrell
 Rossinyol de Rússia (Luscinia luscinia), espècie de moixó passeriforme
 Rossinyol garser comú (Copsychus saularis) és una espècie d'ocell de la família dels muscicàpids 
 Rossinyol de pi
 Rossinyol negre
 Rossinyol bord o rossinyol bastard (Cettia cetti), espècie de moixó de l'ordre dels passeriformes
 Rossinyol blau (Larvivora cyane), espècie de moixó de la família dels muscicàpids que habita el sotabosc
 Rossinyol del Japó (Larvivora akahige), espècie de moixó de la família dels muscicàpids
 Rossinyol xiulador (Larvivora sibilans), espècie de moixó de la família dels muscicàpids
 Rossinyol selvàtic (Stiphrornis erythrothorax), espècie d'ocell
 Fals rossinyol (Hygrophoropsis aurantiaca) és de color més ataronjat que el rossinyol, amb la superfície del barret vellutada
 Rossinyol siberià (Calliope calliope), espècie de moixó de la família dels muscicàpids  que habita als arbusts dels boscos de ribera
 Rossinyol cuablau (Tarsiger cyanurus), espècie de moixó de la família dels muscicàpids 
 Rossinyol cuacurt (Sheppardia poensis), espècie de moixó de la família dels muscicàpids distribució per tot l'Àfrica
 Rossinyol frontblau (Cinclidium frontale), espècie de moixó de la família dels muscicàpids monotípica del gènere Cinclidium
 Rossinyol d'Okinawa (Larvivora namiyei), espècie de moixó de la família dels muscicàpids
 Rossinyol de les Ryukyu (Larvivora komadori), espècie de moixó de la família dels muscicàpids
 Rossinyol cellut (Tarsiger indicus), espècie de moixó de la família dels muscicàpids que habita a en boscos de rododendres i coníferes
 Rossinyol de Swynnerton (Swynnertonia swynnertoni), espècie de moixó de la família dels muscicàpids
 Rossinyol de Cambodja (Myiomela cambodiana) és un tàxon d'ocell de la família dels muscicàpids que habita al sud de Cambodja
 Rossinyol dels Usambara (Sheppardia montana), espècie de moixó 
 Rossinyol selvàtic dorsigrís, ocell de la família dels muscicàpids
 Rossinyol cuablanc (Myiomela leucura), espècie de moixó de la família dels muscicàpids
 Rossinyol de l'Himàlaia (Tarsiger rufilatus), espècie de moixó de la família dels muscicàpids  pròpia de l'Himàlaia
 Rossinyol ventreblanc (Sholicola albiventris), espècie de moixó de la família dels muscicàpids
 Rossinyol daurat (Tarsiger chrysaeus), espècie de moixó de la família dels muscicàpids que habita a les regions del nord del subcontinent...
 Rossinyol equatorial (Sheppardia aequatorialis), espècie de moixó de la família dels muscicàpids (Muscicapidae) endèmica de les muntanyes de la...
 Rossinyol estel·lat (Pogonocichla stellata), espècie d'ocell de la família dels muscicàpids, monotípica dins del gènere Pogonocichla
 Rossinyol de Rubeho (Sheppardia aurantiithorax), espècie de moixó de la família dels muscicàpids  endèmica de les muntanyes Rubeho
 Rossinyol d'Iringa (Sheppardia lowei), espècie de moixó de la família dels muscicàpids  endèmica de les muntanyes de Tanzània
 Rossinyol de Gunning (Sheppardia gunningi), espècie de moixó de la família dels muscicàpids  pròpia de l'Àfrica oriental
 Rossinyol dels Nilgiri (Sholicola major), espècie de moixó de la família dels muscicàpids
 Rossinyol de gorja robí de l'Himàlaia (Calliope pectoralis), espècie de moixó de la família dels muscicàpids
 Rossinyol de Taiwan (Tarsiger johnstoniae), espècie de moixó de la família dels muscicàpids  endèmic de l'illa de Taiwan
 Rossinyol de Gabela (Sheppardia gabela), espècie de moixó de la família dels muscicàpids  endèmic d'Angola
 Rossinyol de Bocage (Sheppardia bocagei), espècie de moixó de la família dels muscicàpids  pròpia de l'Àfrica central
 Rossinyol de les Izu (Larvivora tanensis), tàxon d'ocell de la família dels muscicàpids
 Rossinyol alagrís (Cossypha polioptera), espècie de moixó passeriforme de la família dels muscicàpids que habita a l'Àfrica...
 Rossinyol ventre-rogenc (Tarsiger hyperythrus), espècie de moixó de la família dels muscicàpids  que habita a Bangladesh, Bhutan...
 Rossinyol de Sharpe (Sheppardia sharpei), espècie de moixó de la família dels muscicàpids  endèmica de les muntanyes de l'Àfrica
 Rossinyol gorjanegre (Calliope obscura), espècie de moixó de la família dels muscicàpids  que es reprodueix al centre-nord de la Xina
 Rossinyol de l'Índia (Larvivora brunnea), espècie de moixó de la família dels muscicàpids
 Rossinyol selvàtic de dors olivaci (Stiphrornis pyrrholaemus), ocell de la família dels muscicàpids
 Rossinyol cap-roig (Larvivora ruficeps), espècie de moixó de la família dels muscicàpids  
 Rossinyol pit-rogenc (Sheppardia cyornithopsis), espècie de moixó de la família dels muscicàpids pròpia de la selva tropical africana
 Rossinyol de gorja robí de la Xina (Calliope tschebaiewi), espècie de moixó de la família dels muscicàpids que habita a l'Àsia Central
 Rossinyol del pare David (Calliope pectardens), espècie de moixó de la família dels muscicàpids 
 Rossinyol de la Sonda (Myiomela diana), espècie d'ocell de la família dels muscicàpids que habita els boscos de muntanya
 Rossinyol d'aigua (Acrocephalus arundinaceus), moixó